Liebrecht bezeichnet

 Liebrechtstraße
 Haus Liebrecht

Liebrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Brunhilde Liebrecht (* 1953), deutsche Politikerin (CDU)
 Felix Liebrecht  (1812–1890), deutscher Volkskundler
 Franz Liebrecht (1860–1942), Direktor des Oberbergamtes Dortmund
 Johannes Liebrecht (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer
 Julius Liebrecht (1891–1974), deutscher Unternehmer
 Kurt Liebrecht  (1936–2022), deutscher Fußballspieler
 Savyon Liebrecht (* 1948), israelische Schriftstellerin
 Torben Liebrecht (* 1977), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Walter Liebrecht (1879–1945), deutscher Offizier und Landesforstmeister

 Wilhelm Liebrecht (1850–1925), deutscher Verwaltungsjurist und Förderer des Arbeiterwohnungsbaus